Ca' Mora ima više značenja:
 Ca' Mora, Rovigo
 Ca' Mora, Vicenza